Carlos Camacho (Montero, Bolivia, 5 de febrero de 1986) es un Exfutbolista boliviano.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en Cero a Cero
 Ficha en SoccerWay

Futbolistas de Bolivia
Futbolistas del Club Bolívar
Futbolistas del Club The Strongest

Futbolistas del Club Deportivo Guabirá
Futbolistas del Universitario de Sucre